Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2003 wurde am 26. und 27. August 2003 im Stade de France der französischen Stadt Saint-Denis unmittelbar bei Paris ausgetragen.

Weltmeister wurde der US-Amerikaner Tom Pappas.Silber ging an den tschechischen Olympiazweiten von 2000, den amtierenden Europameister und Weltrekordinhaber Roman Šebrle.Bronze gewann Dmitri Karpow aus Kasachstan, Zweiter der Asienspiele 2002.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Es gab zwei Landesrekorde zu verzeichnen:
 8374 P – Dmitri Karpow, Kasachstan
 8126 P – Qi Haifeng, Volksrepublik China

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt, hier der Zeitplan:

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Ergebnis 
26./27. August 2003

Video 
 2003 World Championships in Athletics – Men's decathlon Day 2, Video veröffentlicht am 18. Februar 2015 auf youtube.com, abgerufen am 11. September 2020

Weblinks 
 9th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 11. September 2020
 Men Decathlon Athletics IX World Championship 2003 Paris (FRA) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 11. September 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Decathlon, Paris 2003, S. 210f (PDF; 10,3 MB), englisch, abgerufen am 11. September 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Zehnkampf der Manner
Mehrkampfsport
Leichtathletikwettbewerb in Paris